TMA-1 bezeichnet:
 Sojus TMA-1, Mission eines russischen Sojus-Raumschiffs
 TMA-1, eine in Jugoslawien entwickelte Panzermine

TMA1